Carlo Giachery – architetto italiano
 Emerico Giachery – scrittore, saggista e insegnante italiano
 Ugo Giachery – bahá'í italiano